A brit nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték június 17-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Brit
motogp